Келеметов — фамилия и топоним:

 Келеметов, Хабас Талостанович — первый секретарь Кабардино-Балкарского регионального комитета КПРФ.
 Келеметов (хутор) — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.